MAV steht als Abkürzung für:

 Magyar Államvasutak, Schreibweise MÁV, die ungarische Staatsbahn
 Membran-Antiheber-Ventil, ein Schutzventil bei Heizöllagerbehältern
 Micro Air Vehicle, ein Drohnentyp
 Minoan Air, eine griechische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Mitarbeitervertretung, betriebliche Interessenvertretung nach kirchlichem Arbeitsrecht
 Mund-Antrum-Verbindung, eine Verbindung zwischen Mund- und Kieferhöhle

Siehe auch:

 MÁV 

Abkürzung